Landtagswahlkreis Wesel steht für folgende Landtagswahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Landtagswahlkreis Wesel II
 Landtagswahlkreis Wesel III
 Landtagswahlkreis Wesel IV

Siehe auch:
 Landtagswahlkreis Oberhausen II – Wesel I